USS Guam war der Name mehrerer Schiffe der US-Marine, die nach der Insel Guam benannt wurden:

 USS Guam (PG-43)
 USS Guam (CB-2)
 USS Guam (LPH-9)